Dash Berlin — нидерландский коллектив, исполняющий музыку в стиле транс и хаус. Образован в 2007 году в Гааге. Основателями коллектива являются три диджея нидерландского происхождения: Джеффри Суториус (), Элке Калберг (), Себастиан Молейн (). По состоянию на 2019 год он занимает 52 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Биография 

Джеффри Суториус, он же Dash Berlin родился в ноябре 1979 года в Гааге, в семье джазового барабанщика. В школьные годы он стал большим поклонником электронной музыки. В подростковом возрасте Джеффри работал в музыкальном магазине, где стал настоящим коллекционером виниловых пластинок трансовой музыки. Вдохновленный творчеством таких музыкантов как Sven Vath, Oliver Lieb, Sander Kleinenberg, Джеффри начал производство собственной музыки. В начале 2006 года совместно с другими музыкантами и близкими друзьями Kalberg и Molijn, сформировал группу Dash Berlin.

Прорывом для Dash Berlin в начале 2007 года стал трек «Till the Sky Falls Down». Композиция стремительно подобралась к вершине мировых трансовых чартов, отчасти из-за Армина ван Бюрена, который включил его в третью главу своего альбома «Universal Religion».

Dash Berlin вместе с Cerf, Mitiska и Jaren организует лейбл Aropa Records (как дочерний лейбл Armada Music), где первым релизом становится его сингл «Man On The Run». 

В 2009 году Dash Berlin выпускает дебютный альбом «The New Daylight», в состав которого вошли хиты «Till the Sky Falls Down», «Man on the Run», «Waiting» и «Never Cry Again». Мировое турне в поддержку альбома стартовало с января 2010 года в Австралии. Как диджей он объездил весь мир и дебютировал на таких крупных мероприятиях, как «Trance Energy» в Утрехте, «A State Of Trance 450» в Братиславе и «Dance Valley» в Спарнвуде.

Дебютировавший в 2010 году в рейтинге DJ MAG TOP 100 на 15 месте, в 2011 Dash Berlin занял восьмое место. По итогам 2012 года Dash Berlin занял наивысшую в своей истории позицию в рейтинге — 7-ю. С тех пор позиции постепенно падали. Многие фанаты связывают это с переходом группы на звучание в стиле Progressive House, что не понравилось части фанатов группы. В последний раз в качестве Dash Berlin группа числилась на 20 месте в списке лучших диджеев.

В 2018 году, вследствие разногласий между участниками, Суториус покинул коллектив и продолжил выступать под собственным именем. Молейн и Калберг, лишившие Суториуса доступа к группе, планировали выступать и писать музыку вдвоём, но впоследствии оба добровольно покинули проект в 2019-м. Таким образом, Джеффри вновь смог взять под влияние имя Dash Berlin, теперь уже в качестве сольного артиста.

Торжественное возвращение Dash Berlin состоялось на сентябрьском фестивале Ultra Japan 2019 в Токио.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Компиляции 
 United Destination 2010
 United Destination 2011
 United Destination 2012
 United Destination 4

Ремиксы 
 2008 Cerf, Mitiska & Jaren — You Never Said (Dash Berlin Remix)
 2009 Dash Berlin feat. Emma Hewitt — Waiting (Dash Berlin 4AM Mix)
 2009 Dash Berlin feat. Cerf, Mitiska & Jaren — Man On The Run (Dash Berlin 4AM Remix)
 2009 Depeche Mode — Peace (Dash Berlin Remix)
 2009 Medina — You & I (Dash Berlin Remix)
 2010 Dash Berlin — Never Cry Again (Dash Berlin 4AM Mix)
 2010 Dash Berlin feat. Solid Sessions — Janeiro (Dash Berlin 4AM Mix)
 2010 Armin van Buuren & Sophie Ellis-Bextor — Not Giving Up On Love (Dash Berlin 4AM Mix)
 2010 Dash Berlin feat. Susana — Wired (Dash Berlin 4AM Mix)
 2011 Dash Berlin feat. Emma Hewitt — Disarm Yourself (Dash Berlin 4AM Mix)
 2011 Filo & Peri feat. Audrey Gallagher — This Night (Dash Berlin Remix)
 2011 First State feat. Sarah Howells — Reverie (Dash Berlin Remix)
 2011 Morning Parade — A&E (Dash Berlin Remix)
 2011 Lange presents. Firewall — Touched (Dash Berlin’s 'Sense Of Touch' Remix)
 2012 Ferry Corsten feat. Betsie Larkin — Not Coming Down (Dash Berlin 4AM Remix)
 2013 Dash Berlin feat. Chris Madin — Fool for life (Dash Berlin 4AM Remix)
 2013 Hardwell feat. Amba Shepherd — Apollo (Dash Berlin 4AM Remix)
 2013 Krewella — Live for the Night (Dash Berlin Remix)
 2014 Zedd feat. Matthew Koma & Miriam Bryant — Find You (Dash Berlin Remix)
 2014 Cash Cash feat. John Rzeznik — Lightning (Dash Berlin 4AM Remix)
 2015 Lost Frequencies — Are you with me (Dash Berlin Remix)
 2015 Martin Garrix feat. Usher — Don’t Look Down (Dash Berlin Remix)
 2016 The Chainsmokers — New York City (Dash Berlin Remix)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Коллективы и музыканты в стиле транс
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Электронные музыкальные коллективы Нидерландов